Le nom Thomas Playford peut désigner :
 Thomas Playford (1837-1915), homme politique australien ;
 Thomas Playford (1896-1981), homme politique australien, petit-fils du précédent.